Теорема Лиувилля о приближении алгебраических чисел — теорема, устанавливающая, что алгебраические иррациональности не могут слишком хорошо приближаться рациональными числами. 
А именно: если  — алгебраическое число степени , а  и  — любые целые числа , то имеет место неравенство
 
где  — положительная константа, зависящая только от  и выражаемая в явном виде через сопряженные с  величины.

С помощью этой теоремы Лиувилль впервые построил примеры трансцендентных чисел. 
Таким числом является, например, число, представляемое рядом с быстро убывающими членами, например

Обобщения 
При  теорема Лиувилля дает неулучшаемый результат. 
Для  теорема Лиувилля неоднократно усиливалась.

В 1909 году Туэ установил, что для алгебраических чисел  степени  и  справедливо неравенство
     (*)

Зигель улучшил результат Туэ, показав, что последнее неравенство выполняется при
 , где  — целое,
в частности, при . 
Позже Ф. Дайсон доказал справедливость этого неравенства при . Наконец, К. Рот установил, что неравенство (*) справедливо при любом . 
Результат К. Рота является наилучшим в своем роде, так как любое иррациональное число , алгебраическое или нет, имеет бесконечно много рациональных приближений , удовлетворяющих неравенству
 .

Все указанные выше усиления теоремы Лиувиля имеют один существенный недостаток — они неэффективны, а именно: методы их доказательства не позволяют установить, каким образом постоянная  в неравенстве зависит от величин  и .

См. также 
 Лиувиллево число

Ссылки 
 Michael Filaseta. The Beginning of Transcendental Numbers

Диофантовы приближения
Лиувилля о приближении алгебраических чисел